Sengersberg bezeichnet folgende geografische Objekte:
 Sengersberg (Bernshausen) (meist Sängersberg), 494 m hoher Doppelvulkankegel (mit vorgeschichtlicher Wallanlage) zwischen Bad Salzschlirf und Schlitz-Bernshausen in Hessen
 Sengersberg (Au), 614 m hoher Berg (mit gleichnamiger Burgruine) im Ortsteil Au des Marktes Falkenstein im oberpfälzischen Landkreis Cham in Bayern
 Burgruine Sengersberg, im Ortsteil Au des Marktes Falkenstein im oberpfälzischen Landkreis Cham in Bayern
 Sengersberg (Gerhardshofen), Wüstung auf dem Gemeindegebiet von Gerhardshofen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern